Die Stiftung COMÚN ist eine österreichische gemeinnützige Bundesstiftung mit Sitz im Waldviertel. Sie wurde 2021 von Veronika und Sebastian Bohrn Mena gegründet. Sie ist nach dem deutschen Modell der Bürgerstiftungen organisiert und setzt sich für die Förderung ökologischer und sozialer Gerechtigkeit ein.

Schwerpunkte 
Die Stiftung COMÚN hat in ihrer Gründungserklärung eine Reihe von Stiftungszwecken definiert, darunter etwa die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen, die Förderung des Umweltschutzes oder die Förderung der Menschenrechte. Umgesetzt werden diese Zwecke durch eigene Initiativen und die Bereitstellung von finanziellen Mitteln in eigenen Fonds, die von unabhängigen Beiräten verwaltet werden, darunter etwa Personen wie Josef Weidenholzer, Eugen Freund, Nunu Kaller oder Ines Schwerdtner.

Aktivitäten 
Die Stiftung COMÚN ist Trägerin einer Reihe von in der Öffentlichkeit bekannten Initiativen, darunter etwa die "Österreichischen Konsumdialoge", die "Initiative für ein Lieferkettengesetz" oder die "Bürgerinitiative oekoreich". Außerdem vergibt sie seit 2022 ein Stipendium für journalistische Recherche und seit 2023 gemeinsam mit dem Bundesministerium für Klimaschutz den Preis "Vivienne" für ökologische Textilien.

Weblinks 

 Stiftung COMÚN, offizielle Website

Einzelnachweise 

COMUN
Gegründet 2021
Waldviertel